Le Movimiento Nacional est un parti politique colombien.

Parti politique en Colombie
Parti politique conservateur en Amérique